Пауер има више значења:
 Округ Пауер (Ајдахо)
 Пауер (Монтана)